

Localidades

Saint-Lambert (Calvados)
Saint-Lambert (Yvelines)

Desambiguações de topônimos